Marie-France Lorho, femme politique française ;
 Soso Lorho, homme politique indien.